

Воронов Сергій Євгенович (військовик)

Воронов Сергій Євгенович (спортсмен)

Див. також 
 Воронов